Kazimierz Gryglas
 Marian Gryglas
 Zbigniew Gryglas